Lars Ekman kan syfta på bland andra:

 Lars Ekman (sångare)
 Lars Ekman (professor)